Châtelneuf puede referirse a:

 Châtelneuf, comuna francesa del departamento de Jura.
 Châtelneuf, comuna francesa del departamento del Loira.
 Essertines-en-Châtelneuf, comuna en el mismo departamento.